Terre natale est une expression qui peut désigner :

Toponymie 

 Terre-Natale, ancienne commune française du département de la Haute-Marne, qui a existé de 1972 à 2011.
 Canton de Terre-Natale, un ancien canton français  du département de la Haute-Marne.

Romans 
 Terre natale, titre en français du roman Homeland de Robert Anthony Salvatore.
 Terre natale, titre d'un roman de Marcel Arland.